Felskinn  ist der Name von
 Felskinn (Berg), 2989 Meter hoher Berg bei Saas-Fee
 Felskinn (Band), Schweizer Heavy-Metal-Band aus Luzern
 Felskinnbahn, Luftseilbahn auf das Felskinn